Исторический факультет () — факультет Софийского университета. Факультет был выделен в 1972 году и стал крупным центром исторического образования в Болгарии.

История 
Чтения по истории в Софийском университете началось с создания в 1888 году в качестве старшего учебного курса сначала Мужской средней школы в Софии. С 1904 года, когда Высшая школа в Софии был переименован университет, история изучалась на факультете истории и филологии. В 1951 году, во время реструктуризации университета был создан отдельный философский факультет с тремя основными отделами - истории, философии и педагогики. В 1972 году исторический факультет выделен в самостоятельную единицу.

Софийский университет являлся основным и почти единственным центром для обучения, преподавания и распространения исторических знаний в стране до середины XX века. Его преподавателями были видные члены нескольких поколений болгарских историков.

Кафедры 
 Истории Болгарии
 Древней и средневековой истории
 Новой и новейшей истории
 Истории Византии и балканских народов
 Археологии (основан 1920)
 Этнологии
 Архивные и вспомогательные исторические дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Официален сайт на Историческия Факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
 Страница на факултета на сайта на СУ

 
Исторические факультеты
Появились в 1972 году в Болгарии